Aalquappe steht für:

 Quappe (Lota lota), ein Fisch der Dorschartigen
 Aalmutter (Zoarces viviparus), ein Fisch der Barschartigen